Příjmení Reichl nosí více významných osobností:

 Fritz Reichl (1890–1959) – rakouský architekt
 Jaroslav Reichl (* 1973) – středoškolský učitel matematiky a fyziky
 Jiří Reichl (1940–1999) – český režisér a scenárista
 Josef Reichl-Fickl (???–1876) – rakouský politik německé národnosti z Čech
 Michal Reichl (* 1992) – český fotbalový brankář a bývalý mládežnický reprezentant
 Patrik Reichl (* 1976) – český manažer, generální ředitel agentury CzechInvest

podobné příjmení
 Reichel